Toponímia:
 Jefferson (Carolina del Nord)
 Jefferson (Carolina del Sud)
 Jefferson (Dakota del Sud)
 Jefferson (Geòrgia)
 Jefferson (Iowa)
 Jefferson (Louisiana)
 Jefferson (Maine)
 Jefferson (Nova Hampshire)
 Jefferson (Ohio)
 Jefferson (Oklahoma)
 Jefferson (Oregon)
 Jefferson (Texas)
 Jefferson (Virgínia)
 Jefferson (Virgínia de l'Oest)
 Jefferson (Wisconsin)
 Jefferson (Comtat de York, Pennsilvània)
 Jefferson City (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana
 Jefferson City (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Jefferson City, capital de l'estat de Missouri, Estats Units
 Jefferson Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Jefferson Valley-Yorktown, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Old Jefferson, població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Biografies:
 Cognom:
 Richard Jefferson (1980, Los Angeles, Califòrnia), jugador de bàsquet
 Thomas Jefferson (Shadwell, Virgínia, 1743 - Charlottesville, Virgínia, 1826), estadista i polític estatunidenc
 William Jefferson Clinton o Bill Cinton', advocat i polític estatunidenc que arribà a President dels EUA
 Prenom: Jefferson Antonio Montero Vite (Babahoyo, Equador, 1989), futbolista equatorià
 Jefferson Davis (Todd County, Kentucky, 1808 - Biloxi, Mississipí, 1889), president dels Estats Confederats d'Amèrica
 Jefferson Pérez, atleta equatorià
 Miscel·lània: mamut de Jefferson (Mammuthus jeffersonii''), antiga espècie de mamut, actualment considerada part del mamut colombí